Лен Ха́лланд () — лен, расположенный на юго-западном побережье Швеции вдоль пролива Каттегат. Граничит с ленами Вестра-Гёталанд, Йёнчёпинг, Крунуберг и Сконе. Административный центр — город Хальмстад. 

В основном, границы лена соответствуют границам исторической провинции Халланд, однако небольшие участки лена относятся к провинциям Смоланд и Вестергётланд.

Население 
В Халланде проживает 305 986 человек на площади в 5454 км² (2013). Область характеризуется экспансивным развитием предприятий и приростом населения. Крупнейший город Хальмстад с 88 тысячным населением.

Административное деление 
Халланд разделен на 6 коммун:

 Кунгсбакка, центр — Кунгсбакка
 Варберг, центр — Варберг
 Фалькенберг, центр — Фалькенберг
 Хюльте, центр — Хюльтебрук
 Хальмстад, центр — Хальмстад
 Лахольм, центр — Лахольм

Промышленность и сельское хозяйство 
Земледелие имеет более важное значение в регионе, чем в других частях страны.

Большинство предприятий в области — это малые или средние предприятия, но их много и разброс по разным отраслям крайне велик. Наиболее крупное предприятие — АЭС Рингхальс. В 35 км к северу от Хальмстада находится крупнейшая в мире бумажная фабрика Stora Enso.

В Хальмстаде, также находится подразделение английского предприятия Pilkington. 3 крупных хорошо оснащённых морских порта занимающиеся переработкой и отправкой продуктов лесной и бумажной промышленности, а также имеющие прямые паромные перевозки в Данию.

Основными стратегическими направлениями развития региона являются производство продуктов питания, здравоохранение и туризм.

Ссылки 
 Halland County Administrative Board
 Halland County Council 
 Regional Association of Local Authorities in Halland

Халланд